Čtyři lodě Námořnictva Spojených států nesly jméno USS Iowa na počest 29. státu Iowa.

 První Iowa byla loď třídy Monitor, původně pojmenovaný Ammonoosuc. Na Iowa byla přejmenována před prodejem.
 USS Iowa (BB-4) byla bitevní loď, která se zúčastnila španělsko-americké války
 USS Iowa (BB-53) byla rozestavěná bitevní loď, jejíž stavba byla přerušena na základě Washingtonské námořní smlouvy
 USS Iowa (BB-61) je první loď své třídy, která se zúčastnila druhé světové války, korejské války a první války v Zálivu

Externí odkazy